

Patronyme 
 François-Charles Tharreau, (1751-1829), fut un homme politique français.
 Jean-Victor Tharreau, (1767-1812), était un général français du premier empire.
 Pierre-Jean-François Tharreau ( -1806), homme politique français.

Autres 
 Hôtel Tharreau, hôtel particulier situé à Cholet.

Homonymie
Homonymie de patronyme